Maria Creek ist der Name folgender Flüsse 

in den Vereinigten Staaten:
 Maria Creek (Alaska), Fluss in der Region von Nome, Alaska  
 Maria Creek (Indiana), Fluss im Sullivan County, Indiana  
 Maria Creek (Oregon), Fluss im Lane County, Oregon  

in Australien:
 Maria Creek (Mackenzie River), Nebenfluss des Mackenzie River in Queensland, Australien

in Antarktika:
 Maria Creek (Antarktika), Schmelzwasserfluss im Taylor Valley, Viktorialand, Antarktika